Люди Хрестик — смішний переклад мультсеріалу «Люди Ікс: Еволюція», зроблений Одеською студією «Гонфільм».

Сюжет 
Реальність багатогранна. Що станеться, якщо Льоша Довбунов, Доктор Затівахін, Глаша «Білий Ніндзя» і інші Люди Хрестик знайдуть себе у новій реальності з іншим сюжетом, іншою історією і взагалі у двомірному анімаційному серіалі. Ця нова історія за участю старих героїв оповідає про нелегкі трудові будні лікарок і пацієнтів ЛТП ім. Марії Демченко, а також про злісні підступи терористів, хуліганів і інших алконавтів.

Список серій

Сезон 1 
 1. «Синдром Алконавта»
 2. «Відверте хуліганство»
 3. «Галині Галюни»
 4. «Мовчання Козенят»
 5. «Чорне і Біле»
 6. «Смеркова Ганьба»
 7. «Знову про Галю»
 8. «Кличко на Волі»
 9. «Правда-Матка»
 10. «Дідівщина і Бабовщина»

Сезон 2 
 1. «Зізнання по-хуліганському»
 2. «Собчак на Волі»
 3. «Дуся-Агрегат»
 4. «Синій Президент»
 5. «Ін Год ві Траст»
 6. «Боягуз на поруках»
 7. «Ану дівчатка…»
 8. "Прихована Загроза"
 9. «Ангели і Демони»
 10 «Луна Війни»
 11. «Сеструха Угорілого»
 12. «Післязавтра»

Сезон 3 
 1. «Алконавти Удачі»
 2. «Кличко на ДніпроГЕСі»
 3. «Філософська»
 4. «Табір йде у небо»
 5. «Помста Містечкової»
 6. «Пивні Війни»
 7. «Батьки і Діти»
 8. «Зізнання по-наркоманськи»
 9. «Галю знову ковбасить»
 10. «Жесть Сітха»
 11. «Алконавти Карибського моря»
 12. «3,14здець підкрався непомітно»
 13. «Пігмаліон»
 14. «Невільний Пеар»
 15. «Полювання на Тараньку»
 16. «Чорний Лицар»
 17. «Справа Ромала Лобкова»
 18. «ОСТАННЯ»

Люди Ікс